Се́льское поселе́ние Царёвское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе Пушкинского муниципального района Московской области.

Административным центром было село Царёво.

География 
Расположено в восточной части Пушкинского района. На западе граничит с городским поселением Пушкино, городским поселением Лесной, городским поселением Софрино и городским поселением Ашукино, на севере — с сельским поселением Лозовское Сергиево-Посадского района, на востоке — с городским округом Красноармейск и сельским поселением Огудневское Щёлковского района, на юге — с сельским поселением Трубинское и сельским поселением Гребневское Щёлковского района, а также городским округом Ивантеевка. Площадь территории — .

Население

История 
12 июля 1929 года было подписано постановление президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета «О составе округов и районов Московской области и её центрах». В составе Московской области были образованы 10 округов и 141 район. В числе этих образованных районов был и Пушкинский район, который вошёл в состав Московского округа Московской области. В район вошли основная часть Пушкинской волости Московского уезда, Софринская и Путиловская волости Сергиевского уезда, а также часть Щёлковской волости Московского уезда и часть Хотьковской волости Сергиевского уезда Московской губернии. Административным центром района стал город Пушкино.

В процессе районирования, проходившем в июле — декабре 1929 года, одновременно с формированием границ районов менялась и сеть сельских советов. Постановлением президиума Мособлисполкома и Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 6 января 1930 года № 2 (протокол № 37) были подведены итоги районирования Московской области и определено административно-территориальное деление районов области.

Село Царёво было административным центром Царёвского сельсовета, который входил в состав Путиловской волости, с центром в селе Путилово. В начале 1930 года на территории Путиловской волости после преобразований оставались 7 сельсоветов — Барковский, Березняковский, Лепешкинский, Лукьянцевский, Муромцевский, Путиловский и Царёвский.

В 1959 году к Царёвскому сельсовету была присоединена часть упразднённого Путиловского сельсовета Мытищинского района.

В 1960 году к Царёвскому сельсовету была присоединена часть упразднённого Жуковского сельсовета Калининградского района. Другая часть отошла к Пушкинскому сельсовету.

В 2003 году по решению исполняющего обязанности губернатора Московской области А. Б. Пантелеева Царёвский и Пушкинский сельские округа Пушкинского района были объединены в единый Царёвский сельский округ с центром в селе Царёво.

Сельское поселение Царёвское было образовано согласно закону Московской области от 8 февраля 2005 г. № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошли 29 населённых пунктов позже упразднённого Царёвского сельского округа.

6 мая 2019 года все городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Пушкинский городской округ.

Состав сельского поселения

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Царёвское

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Пушкинского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году